Colvert est un nom qui peut désigner :

 le canard colvert ;
 Colvert, le réseau interurbain du Pas-de-Calais.
 Albert Colvert